Blônd & Blauw is een voormalig Nederlands bier van het type Belgisch blond, dat werd gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Het wordt omschreven als amber en elegant en het werd voor een lokale carnavalsvereniging gebrouwen, vanwege het 4x11-jarig jubileum van de vereniging. Het blond had een alcoholpercentage van 7%, en werd gearomatiseerd met kruiden.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd
 Nederlandse biercultuur

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo